Вайде ван Нікерк (англ. Wayde van Niekerk; 15 липня 1992, Кейптаун) — південноафриканський легкоатлет.
 Лара ван Нікерк (13 травня 2003(2003-05-13)) — південноафриканська плавчиня, призерка чемпіонату світу.